Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2003 vond plaats van 29 september tot en met 5 oktober 2003 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de achtste editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Moskou 2003. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Magdalena Maleeva was het vijfde reekshoofd. Zij strandde al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Jennifer Capriati kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde. Zij verloor haar openingspartij in de tweede ronde.

Het vierde reekshoofd, Anastasija Myskina uit Rusland, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Française  Amélie Mauresmo in twee sets. Myskina wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Moskou op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de vierde van dat jaar. Zij won US$ 189.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Jelena Dementjeva en Janette Husárová hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Dementjeva speelde samen met Lina Krasnoroetskaja – zij waren het derde reekshoofd maar strandden al in de eerste ronde. Husárová en Patty Schnyder bereikten de tweede ronde, waar zij verloren van de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Svetlana Koeznetsova en Martina Navrátilová, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Anastasija Myskina en Vera Zvonarjova.

Het als vierde geplaatste duo Nadja Petrova en Meghann Shaughnessys won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij het middels een wildcard toegelaten Russische koppel Anastasija Myskina en Vera Zvonarjova in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Russin Petrova had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Amerikaanse Shaughnessy ook drie.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Moskou 2003
Moskou